Vrederust (Den Haag), een buurt in Den Haag
Vrederust (Halsteren), een psychiatrisch ziekenhuis nabij Halsteren
Vrederust (Vreeland), monumentaal huis in Vreeland